Oxford County  ist der Name folgender Countys:

 Oxford County (Maine), Vereinigte Staaten
 Oxford County (Ontario), Kanada
 Oxfordshire, England